Частное солнечное затмение 2025 года произойдёт в субботу, 29 марта. Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем, полностью или частично закрывая изображение Солнца для наблюдателя на Земле. Частное солнечное затмение происходит в полярных регионах Земли, когда центр тени Луны не попадает на Землю. Это затмение входит в серию семестров. Затмения в семестровой серии солнечных затмений повторяются примерно каждые 177 дней и 4 часа (семестр) в чередующихся узлах орбиты Луны.

Солнечное затмение 29 марта 2025 года — 21-е затмение сто сорок девятого Сароса. Область наилучшей видимости придётся на приполярные и средние широты северного полушария. Наибольшее затмение будет в 10:48:36 UTC. Оно произойдёт при новолунии 29 марта в созвездии Рыб. Полоса затмения пройдёт по акватории Атлантического океана, Северной Америке, Западной Европе и Северной Африке. В России затмение можно будет наблюдать в северо-западной части, при этом, максимальная фаза затмения, наблюдаемая с территории России составит немногим более 0,4.

Затмения в городах мира 
Обстоятельства видимости затмения для некоторых крупных городов  России:

Обстоятельства видимости затмения для некоторых крупных городов Европы и Северной Америки:

Примечания

Ссылки 
 Earth visibility chart and eclipse statistics Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA/GSFC
 Google interactive map
 Besselian elements
 Карта частного солнечного затмения 29-марта 2025 года.
 Солнечное затмение 29 марта 2025 года на сайте «Астронет».

2025-03-29
2025 год в науке
Март 2025 года